Жирновский — посёлок в Дмитриевском районе Курской области. Входит в состав Старогородского сельсовета.

Население —  человек ( год).

География 

Расположен в северо-западной части региона, в пределах Среднерусской возвышенности, по берегу р. Волоха, возле посёлка Ясная Поляна.

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный. Среднегодовая температура — 5,1 °C. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −37 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 40 °C. Безморозный период длится около 144 дней в году. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 572 мм. Снежный покров держится в среднем 106—121 дней в году.

История 

Посёлок вошло в состав муниципального образования согласно Закону Курской области от 21 октября 2004 года № 48-ЗКО «О муниципальных образованиях Курской области».

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Дмитриевского района